Feuerwehrverband steht für:
 allgemein eine Taktische Einheit bei Feuerwehren, siehe Taktische Einheit#Taktischer Verband
 Internationaler Feuerwehrverband CTIF (Weltfeuerwehrverband)
 Deutscher Feuerwehrverband (DFV) mit seinen Strukturen auf Landes-, Bezirks- und Kreisebene
 Österreichischer Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV)
 Schweizerischer Feuerwehrverband (SFV)
 Fire Sector Federation United Kingdom (Feuerwehrverband Großbritannien)